Superligaen 2014/2015 var den 25:e säsongen av den danska Superligaen sedan starten. Regerande mästare var AaB från Ålborg.

Nykomlingar för året var Hobro IK och Silkeborg IF. FC Midtjylland blev danska mästare.

Lag & Arenor

Tabeller

Poängtabell

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Källor 

2014 i Danmark
2015 i Danmark
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014/2015